I play-off della Euroleague Basketball 2012-2013 sono iniziati il 9 aprile 2013.

Risultati

CSKA Mosca - Caja Laboral

Olympiacos - Anadolu Efes Istanbul

Barcellona - Panathinaikos

Real Madrid - Maccabi Tel Aviv

Collegamenti esterni 

Euroleague Basketball 2012-2013